Tina Bachmann (hockeyster) (1978), Duits hockeyster
 Tina Bachmann (biatlete) (1986), Duits biatlete